Nintendo DS, una videoconsola portàtil creada per Nintendo.
 Descriptors visuals
 Darmstadti, un element atòmic
 Democratici di Sinistra, Demòcrates d'Esquerres, partit polític italià.
 Demokratska stranka, Partit Democràtic (Sèrbia)
 Síndrome de Down
 D/S - Dominació i Submissió (BDSM)
 Regne de les Dues Sicílies, un antic regne compost pel sud d'Itàlia i l'illa de Sicília.
 Dnepropetrovsk Spútnik